Consilium pastorale (latinsky pastorační rada) může být:

 Pastorační rada, také nazývaná farní rada nebo farní pastorační rada
 Pastorační rada diecéze